

События 
 1 марта
 Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия, что отразилось на всех ведущих американских биржевых индексах.
 Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, представил новейшие стратегические военные разработки.
 Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита, «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа.
 2 марта
 Умер Билли Херрингтон
Парламент Армении избрал президентом бывшего премьер-министра Армена Саркисяна.
 Российские и сирийские войска начали наземную операцию в Восточной Гуте.
 В США на год продлили санкции против Венесуэлы, обвиняя в нарушении прав человека и РФ из-за Украины.
 Драматическая лента Робена Кампийо «120 ударов в минуту» была удостоена главного приза на 43-й церемонии награждения премии «Сезар», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева удостоилась награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
 4 марта
 В Лос-Анджелесе (США) состоялась 90-я церемония награждения «кинопремии Оскар».
 На досрочных парламентских выборах в Италии позиции укрепили правые и популистские движения.
 5 марта
 В турецкой столице Анкаре закрыли посольство США из-за угрозы безопасности.
 Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в 2010 году вместе с другими шпионами обменяли на 10 агентов российских спецслужб, вместе с дочерью попал в больницу после контакта с нервно-паралитическим газом. Всего от «газовой атаки» пострадал 21 человек, в том числе — прибывший первым на место события полицейский.
 В Индии, в штате Трипура снесли памятник Ленину.
 В Китае начали действовать «две сессии» — ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.
 6 марта
 В Сирии на авиабазе в Хмеймиме при заходе на посадку разбился российский военно-транспортный Ан-26. Погибли 39 человек.
 7 марта
 В Чечне недалеко от границы с Грузией разбился вертолёт Ми-8 с российскими пограничниками. По предварительной информации, погибло не менее 6 человек, 1 выжил, но получил ранения.
 В Афганистане взорвался автомобиль, 2 человека погибли, 10 ранены.

 8 марта
 В Чехии, в Пражском граде прошла церемония инаугурации Милоша Земана.
 Впервые главой полицейской службы Европейского Союза назначена женщина. Катрин де Болль вступит на должность исполнительного директора 1 мая 2018 года.
 В Ираке сестра лидера ИГИЛ, которая признана виновной в оказании помощи террористам и её муж, член руководства террористической организации приговорены к смертной казни багдадским судом.
 В населённом пункте Паллекл, являющемся предместьем Кандиди, в Шри-Ланке буддисты разгромили кварталы, основное население которых составляют мусульмане.
 9 марта
 Правительства Таджикистана и Узбекистана договорились об отмене визы между собой.
 В Индии легализовали пассивную эвтаназию, что предусматривает прекращение лечения или отключение от препаратов пациента, в случае, если он неизлечимо болен или находится в глубокой коме.
 11 марта
 Депутаты Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа — одобрили отмену ограничения на занятие должности председателя КНР, также утверждено создание нового антикоррупционного ведомства — Национальной надзорной комиссии.
 В Иране разбился самолёт Bombardier CL-600, погибли 11 человек, в том числе турецкая бизнесвумен Мина Башаран.
 12 марта
 Неподалёку от аэропорта Трибхуван в Катманду произошла катастрофа самолёта Bombardier Q400 бенгальской компании US-Bangla Airlines, погиб 51 человек, 20 выжили.
 13 марта
 Премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте, что к отравлению Сергея Скрипаля «с большой долей вероятности» причастна Россия. По версии Лондона, бывший двойной агент Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок».
 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста, на его место назначен директор ЦРУ Майк Помпео.
 14 марта
 Большинство депутатов германского Бундестага проголосовало за переизбрание Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ.
 Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг.
 15 марта
 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушёл в отставку.
 Правительство США одобрил решение Лондона о высылке российских дипломатов, в связи с отравлением Сергея Скрипаля.
 В Бразилии прошёл многотысячный митинг в память о депутате муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку, получившей признание благодаря своей правозащитной деятельности.
 16 марта
 Президент США Дональд Трамп, сославшись на интересы национальной безопасности, объявил о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно.
 17 марта
 Дело Скрипаля: из России были высланы 23 британских дипломата, прекращена работа консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и закрыто оставшееся в Москве отделение Британского совета.
 18 марта
 В России прошли Президентские выборы, согласно первичным данным которых, победу одержал Владимир Путин.
 В Софии, Берлине и Лондоне прошли акции протеста против проведения голосования в Крыму.
 В Пхёнчхане (Южная Корея) завершились зимние Зимние Паралимпийские игры.
 19 марта
 В Пекине утвердили новый состав Правительства КНР. Глава правительства Ли Кэцян остался на своём посту до 2023 года.
 Избирком Волгоградской области представил итоги референдума о переводе времени на час вперед, за перевод стрелок высказалось 58,82 % проголосовавших.
 В Кении, в возрасте 45 лет умер последний в мире самец северного белого носорога по кличке Судан.
 20 марта
 Бывшего президента Франции Николя Саркози задержала французская полиция.
 Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.
 21 марта
 23 ученика из подмосковного Волоколамска госпитализированы с признаками отравления, причиной госпитализации называется выброс сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово».
 Президент Перу Педро Пабло Кучински подал в отставку.
 Парламент Косова ратифицировал договор о демаркации границы с Черногорией.
 Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon.com впервые обогнал по капитализации своего конкурента Alphabet (материнская компания Google).
 22 марта
 Верховная Рада Украины лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко и дала согласие на её арест.
 Ряд российских СМИ приняли решение приостановить работу с Государственной думой после того, как думская комиссия по этике, разбирая жалобы на главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого, признала нормой возможность сексуальных домогательств.
 Ряд российских СМИ со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы сообщило о том, что около Космодамианской набережной в ходе раскопок на кладбище снесённой в советское время церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках археологи обнаружили 140 артефактов, большинство из которых относятся к XVI — началу XX веков, а самые ранние к XV веку.
 23 марта
 На юге Франции, в городе Треб неизвестный мужчина, который заявил, что является боевиком ИГИЛ, захватил заложников в супермаркете.
 Отставка президента Перу Кучински принята Конгрессом; новым президентом стал первый вице-президент Мартин Вискарра.
 25 марта
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово. По официальным данным, погибли 60 человек в том числе 37 детей, пострадали 79. 
 Бывшего лидера Каталонии Пучдемона задержали в Германии.
в Минске (столица Белоруссии) прошла акция протеста «День Воли», которую посетило до 50 тысяч человек.
 26 марта
 США, Канада и европейские страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.
 Федеральная торговая комиссия США подтвердила, что начала расследование в связи с утечкой данных пользователей фейсбука.
 27 марта
 Жители Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и потребовали отставки Тулеева.
 Президент США Дональд Трамп продлил до 1 апреля 2019 года санкции против РФ за хакерские атаки в отношении США, которые были введены 28 декабря 2016 года.
 28 марта
 В США, в Федеральный суд штата Калифорния подали первый иск против Facebook из-за утечки данных.
 29 марта
 В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр «Дом ленинградской торговли». Посетители и персонал центра были эвакуированы; пострадавших нет.
 Массовый сбой в работе мессенджера Telegram.

См. также

Примечания